

Geografia 
 Canada
 Brampton – città dell'Ontario
 Regno Unito
 Brampton – parrocchia civile del Cambridgeshire
 Brampton – paese del Cumbria
 Brampton – parrocchia civile del Derbyshire
 Brampton – parrocchia civile del Lincolnshire
 Brampton – parrocchia civile del Norfolk
 Brampton – parrocchia civile del South Yorkshire
 Stati Uniti d'America
 Brampton – township della Contea di Delta, Michigan